Iodosphaeriaceae är en familj av svampar. Iodosphaeriaceae ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Iodosphaeriaceae